Primera División 1973/1974 był 43 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 1 września, a zakończył 20 maja.

Kluby występujące w sezonie 1973/1974:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 9. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej